Schöpfer steht für:

 Gott als Schöpfer der Welt, siehe Gott #Schöpfergötter
 der Demiurg als Schöpfer des Kosmos
 Künstler als Schöpfer eines Werkes
 eine Schöpfkelle

Schöpfer oder Schoepfer ist der Familienname folgender Personen:
 Aemilian Schöpfer (1858–1936), österreichischer Politiker und Publizist
 Anton Schöpfer (1877–1960), österreichischer Verwaltungsjurist und Politiker (FPÖ)
 Aron Schöpfer (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Carl Schöpfer (1811–1876), deutscher Schriftsteller
 Franz Schöpfer (1798–1864), württembergischer Oberamtmann

 Franziska Schöpfer (1763–1836), deutsche Porträt- und Miniaturmalerin, Kupferstecherin und Lithografin
 Friedrich Schöpfer (1825–1903), österreichischer Advokat und Zeichner
 Gerald Schöpfer (* 1944), österreichischer Wirtschaftshistoriker und Politiker (ÖVP)

 Heinrich Schöpfer (1821–1899), österreichischer Offizier und Zeichner 
 Ida Schöpfer (1929–2014), Schweizer Skirennläuferin
 Jakob Schöpfer (1835–1894), österreichischer Sänger und Gastwirt 
 Jo Schöpfer (* 1951), deutscher Bildhauer
 Johann Joachim Schöpfer (1661–1719), deutscher Rechtsgelehrter, siehe Johann Joachim Schöpffer
 Jonas Schöpfer (* 1996), Schweizer Leichtathlet
 Katie Schoepfer (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Maria Schöpfer-Volderauer (1904–1994), österreichische Schriftstellerin
 Robert Schöpfer (1869–1941), Schweizer Politiker
 Siegfried Schöpfer (1908–2007), deutscher Meteorologe
 Tina Schöpfer (* 1975), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Schöpfen
 Schöpfung (Begriffsklärung)